M – Eine Stadt sucht einen Mörder steht für:
 M – Eine Stadt sucht einen Mörder, Spielfilm von Fritz Lang, siehe M (1931)
 M – Eine Stadt sucht einen Mörder (Fernsehserie), Miniserie von David Schalko (2019)
 M – Eine Stadt sucht einen Mörder (Oper), Oper von Moritz Eggert, Libretto von Barrie Kosky und Ulrich Lenz (2019)

Siehe auch:
 M (1951), US-amerikanische Neuverfilmung des Films von Fritz Lang
 Eine Stadt sucht einen Mörder, dt. Verleihtitel des engl. Films Jack the Ripper (1959) von Monty Berman und Robert S. Baker
 Berlin – Eine Stadt sucht den Mörder